Giske kan syfta på
 
 Giske kommun – en kommun i Møre og Romsdal fylke, Norge
 Giske, Giske – en ort
 Giske (ö) – en ö i Giske kommun

Personer
 John Giske, svensk långdistanslöpare
 Madeleine Giske (* 1987), en norsk fotbollsspelare
 Trond Giske (* 1966), en norsk politiker från Arbeiderpartiet

Norska efternamn